Der Scottish League Cup wurde 1969/70 zum 24. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 9. August 1969 und endete mit dem Finale am 25. Oktober 1969 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Celtic Glasgow in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen Hibernian Edinburgh durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Finale traf Celtic gegen den FC St. Johnstone an. Für Celtic war es das sechste Endspiel infolge seit 1965 und das 8. insgesamt seit 1957. Die Saints aus Perth erreichten zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Finale im Ligapokal. Die zweite Finalteilnahme folgte im Jahr 1999. Das Finale gewannen die Bhoys durch ein Tor von Bertie Auld mit 1:0. Es war der siebte Triumph im Ligapokal für Celtic seit 1957. In der Saison 1969/70 wurde Celtic zudem zum 25. Mal schottischer Meister. Im Pokalfinale unterlag Celtic gegen den FC Aberdeen. Aufgrund des Sieges in der Meisterschaft nahm Celtic in der folgenden Saison am Europapokal der Landesmeister teil. Die Saints blieben ohne Europapokalteilnahme. Celtic schied im Europapokal der Landesmeister im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Ajax Amsterdam aus.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1969.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1969.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1969.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1969.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1969.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1969.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1969.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 27. August 1969.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 9. und 26. August 1969.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 1. und 3. September 1969.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 10. September, die Rückspiele am 24. September 1969. Das Wiederholungsspiel fand am 30. September 1969 statt.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 1. und 8. Oktober 1969 im Hampden Park in Glasgow. Das Wiederholungsspiel fand am 13. Oktober 1969 statt.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1969/70 bei statto.com

1969/70
Fußballsaison 1969/70